Il singolare dell'Indianapolis Tennis Championships 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolás Lapentti era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Sébastien Grosjean.

Gustavo Kuerten ha battuto in finale 3–6, 7–6(2), 7–6(2), Marat Safin.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Gustavo Kuerten (campione)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Marat Safin (finale)
  Thomas Enqvist (quarti di finale)
  Lleyton Hewitt (semifinali)
  Nicolás Lapentti (terzo turno)
  Tim Henman (semifinali)
  Marcelo Ríos (secondo turno, ritirato per infortunio)

  Younes El Aynaoui (terzo turno)
  Wayne Ferreira (quarti di finale)
  Albert Costa (terzo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Karim Alami (terzo turno)
  Todd Martin (secondo turno)
  Andrei Pavel (primo turno)
  Jiří Novák (secondo turno, ritirato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Indianapolis Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000